Шемахинская (Шамахинская) епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая архиепископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Шемахы (Шамахи).

На территории Шемахинской епархии позже была образована Епархия Юга России (в северокавказской части епархии), которая действует до сих пор и Азербайджанская епархия (в закавказской части), которая, по причине исхода значительной части армянского населения из Азербайджана и закрытия армянских церквей, была упразднена после Карабахской войны.

История 

Во время церковной реформы 1815 г., Агванкский Католикосат был расформирован Верховным Престолом Св. Эчмиадзина и на его основе были позднее созданы Карабахская и Шемахинская епархии.

В юрисдикцию Шемахинской епархии входили территории Дагестанской области и Шемахинского уезда Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 60.000, общин — 45, а также верующих Армянской Католической церкви — 2.000. 

Епархия имела 34 церкви.

Предводители 
 1914-1915 — Карапет Тер-Мкртчян

См. также 
 Список армянских храмов в современном Азербайджане
 Список армянских храмов России
 Магакия Орманян
 Азербайджанская епархия ААЦ
 Ново-Нахичеванская и Российская епархия
 Церковь Святого Григориса (Нюгди) (IV век)

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†